Куаксомулко има више значења:

 Општина Куаксомулко (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Куаксомулко (Куаксомулко, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику